— это проекты реформы административного деления Японии. Суть реформы состоит в укрупнении нынешних префектур, создании новых регионов — «штатов» () на территории японских островов: Хонсю, Сикоку, Кюсю и архипелага Рюкю, нынешняя префектура Окинава. При этом Хоккайдо предлагается оставить губернаторством (). Регионы после реформы будут обладать большей автономией, сравнимой с автономией штатов США.

Подобные проекты периодически предлагаются различными японскими политиками начиная с эпохи Мэйдзи. Ни один из них пока не был осуществлён.

Варианты нового деления, согласно различным проектам

Примечания